Сарновский — польская фамилия.

Известные носители 
 Франчишек Сарновский (1911—1940) — польский общественный деятель.
 Станислав Сарновский (ум. 1680) — аббат Сулеювский.
 Сарновский, Стефан (1939—2014) — польский философ и педагог.
  (1911—1989) — польский археолог и музеевед.